

Musica 
 Tango vals – tipo di tango caratterizzato da un tempo ternario
 Vals peruviano o Vals criollo – genere musicale originario del Perù

Persone 
 Eneli Vals (1991) – calciatrice estone

Geografia

Austria 
 Vals – comune nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)

Francia 
 Vals – comune nel dipartimento dell'Ariège (Occitania)
 Vals-des-Tilles – comune nel dipartimento dell'Alta Marna (Grande Est)
 Vals-le-Chastel – comune nel dipartimento dell'Alta Loira (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Vals-les-Bains – comune nel dipartimento dell'Ardèche (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Vals-près-le-Puy – comune nel dipartimento dell'Alta Loira (Alvernia-Rodano-Alpi)

Italia 
 Vals – nome tedesco di Valles, frazione di Rio di Pusteria, comune nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Sudafrica 
 Vals – fiume affluente del Vaal (Free State)

Svizzera 
 Vals – comune nella regione Surselva (Canton Grigioni)

Pagine correlate 
 Vaals – comune olandese (Limburgo)
 Valls (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Wals – pagina di disambiguazione
 Wahls – pagina di disambiguazione